Ilua bezeichnet:
 Ilua (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ilua (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ilua (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland